Michael Fitzgerald peut désigner ::
 Michael Fitzgerald (né en 1988), footballeur néo-zélandais ;
 Michael Fitzgerald (1946-), psychiatre et professeur irlandais.

Voir aussi 
 Michael Louis Fitzgerald (né en 1937), prélat catholique anglais, nonce apostolique émérite